Прото́н:
 Протон — субъядерная элементарная частица.

Космонавтика 
 «Протон» — серия из четырёх советских тяжёлых научных искусственных спутников Земли, запущенных с 1965 по 1968 год.
 «Протон» — российская ракета-носитель тяжёлого класса.

Научные термины 
 Протонный магнитный резонанс
 Протонный насос
 Протонный распад
 Протонные и апротонные растворители
 Протонный суперсинхротрон
 Протонная терапия
 Протон-протонный цикл

Прочее 
 «Протон» — российский женский волейбольный клуб из Саратовской области.
 «Протон-Электротекс» — российское предприятие по производству электроники.

Proton 
 Proton — малайзийский производитель автомобилей.
 ProtonMail — сервис веб-почты с шифрованием.
 Proton AG — швейцарская технологическая компания, разрабатывающая в том числе сервис ProtonMail.
 Valve Proton — форк Wine, ПО для запуска Windows-игр в Linux.

См. также 
 Протоний